

Anno 
 1876 – (MDCCCLXXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1876 a.C.

Matematica 
 1876 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1876 Napolitania – asteroide della fascia principale del sistema solare